Dangerous kan syfta på:

Musik
 Dangerous (album av Michael Jackson) – ett album av Michael Jackson
 Dangerous (album av Bill Hicks) – ett album av Bill Hicks
 Dangerous (album av Decemberadio) – ett album av Decemberadio
 Dangerous (Roxette-låt) – en låt av Roxette
 Dangerous (Da Buzz-låt) – en låt av Da Buzz
 Dangerous (Akon-låt) – en låt av Akon
 Dangerous (Rumer-låt) – en låt av Rumer

Övrigt
 Dangerous (TV-serie) – en australisk TV-serie